Cet article présente le guide des webisodes de la série télévisée Stargate Universe.

Kino 

La production de Stargate Universe a produit 34 webisodes dont le concept tourne autour du kino, un appareil ancien servant de MALP et capable de prendre des vidéos de l'équipage du Destinée.
Ces épisodes sont diffusés sur le site officiel de Stargate Universe. Les quatre derniers webisodes ont été réservés aux DVD Stargate Universe 1.0, montrant la première moitié de la première saison de Stargate Universe. Les webisodes ont finalement été publiés le .

L'ordre de diffusion des webisodes dans le coffret intégral de la première saison ne correspond pas à l'ordre de diffusion sur internet, de même que certaines scènes ont été compilées. Ces bonus DVD sont intitulés journal vidéo du kino et n'ont ni générique, ni titre. Ce sont donc les désignations originales qui sont ici restituées. Les webisodes 17 What's that light, 18 New kind of crazy, 19 Only run when chased et 20 Want me to bust him up ne sont pas présents sur les bonus DVD de la saison 1.

Un journal vidéo du kino, à thème d'exploration du vaisseau, réunit dans cet ordre : Not the com lab (webisode 2), No idea (webisode 3), The Apple Core (webisode 21), The Stargate room (webisode 4), Chloe's room (webisode 27), Marked hatch (webisode 8), Not supposed to be in here (webisode 9) et enfin Eli's Room (webisode 5).

Vidéos de Daniel Jackson 
Ces vidéos ont été tournées pour l'épisode pilote Air où l'on voit le  donner plusieurs explications en vidéo sur les découvertes du programme Porte des étoiles. N'ayant pas toutes été incluses au montage final, elles sont disponibles sur le site officiel de Stargate Universe.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Stargate Universe

Liens externes 
 Videos sur Stargate Universe sur le site officiel.

Stargate Universe Webisodes
Webisodes